Tuba eller TUBA har flere betydninger:
 Tuba – et musikinstrument
 TUBA – en almennyttig forening